Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 16 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Mima Jaušovec, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Boston
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en mars 1981